Chevrolet Viva — легковой автомобиль (седан), выпускавшийся компанией GM-АВТОВАЗ в 2004—2008 годах.

Opel Astra второго поколения производился в Германии с 1998 по 2004 год. В сентябре 2004 года дан официальный старт производства седана под именем «Chevrolet Viva» на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ в Тольятти. Отличия состоят в небольшом изменении интерьера и экстерьера. В марте 2008 года выпуск автомобиля был прекращён в связи с низким спросом на эту модель.

Модификации 
Автомобиль производился в трёх комплектациях: L (базовая), LS и GLS. Для комплектаций L и LS были характерны дисковые тормоза (как спереди, так и сзади) и ABS.

Комплектация LS отличается от L только литыми колёсными дисками, передним бампером с интегрированными противотуманными фарами от модели Astra Coupe и обогревом заднего стекла. 

Отличительные особенности комплектации GLS:

 15-дюймовые легкосплавные колеса
 Электрогидроусилитель руля
 Антиблокировочная система тормозов (АБС)
 Электронный контроль тягового усилия на колесе
 Регулируемая рулевая колонка
 Электростеклоподъёмники передних дверей
 Водительское сиденье, регулируемое по высоте и длине
 Подогрев передних сидений
 Подголовники задних сидений
 Зеркала с электроприводом обогреваемые
 Дистанционное открытие дверей
 Подушки безопасности водителя
 Подушки безопасности переднего пассажира
 Кондиционер
 Передние противотуманные фары
 Радиоподготовка с двумя динамиками
 Окрашенные в цвет кузова зеркала
 Омыватели передних фар

Кроме того, в рамках приспособления автомобиля к российскому рынку, он оснащался следующим набором опций:

Пакет «Плохая дорога» 
 Защита картера двигателя
 Увеличенный дорожный просвет (за счёт установки других пружин в подвеске),
 Защита пластикового топливного бака и топливопровода,
 В случае стальных колёсных дисков, они изготавливаются из упрочнённой стали, если стоят легосплавные диски, то они выбраны по принципу наибольшей прочности и уменьшения риска их разрушения,
 Шины, которые по размерности отвечают установленным колёсным дискам и по характеристикам подходят для плохих дорог,
 Домкрат с увеличенной подвижной пятой,
 Специальная настройка подвески, в том числе амортизаторов и пружин,
 Брызговики.

Пакет «Пыльная дорога» 
 Двойное уплотнение дверей и крышки багажника
 Изолирующие противопылевые уплотнения на технологических входах в салон и багажник

Пакет «Плохая погода» 
 Пакет «жаркая/холодная погода»
 Генератор увеличенной мощности
 Аккумулятор увеличенной ёмкости
 Настройки компьютера двигателя на холодный пуск (до −27 °C)
 Изменение настроек компьютера двигателя для устранения ошибок, вызванных плохим качеством топлива

Chevrolet Viva Adrenaline 
В 2005 году появилась комплектация Adrenaline.. По данным GM выпущено было 30 желтых и 20 красных версий.

Отличительные особенности:
 Новый, более агрессивный экстерьер (бамперы, спойлер, наружные зеркала, накладки порогов)
 16-дюймовые легкосплавные колеса на низкопрофильных шинах
 Мощные противотуманные фары
 Обивка салона цвета «антрацит»
 Кожаный руль
 Спортивные сидения с выраженной боковой поддержкой
 Оригинальные рукоятки рычагов коробки передач и стояночного тормоза
 Цветовая гамма Magma Red, Brilliant Yellow
 Электрогидроусилитель руля
 Антиблокировочная система тормозов (АБС)
 Электронный контроль тягового усилия на колесе
 Регулируемая рулевая колонка
 Электростеклоподъёмники передних дверей
 Водительское сиденье, регулируемое по высоте и длине
 Подогрев передних сидений
 Пакет «пыльная дорога»
 Пакет «плохая дорога»
 Пакет «плохая погода»
 Подголовники задних сидений
 Зеркала с электроприводом обогреваемые
 Обогрев ног задних пассажиров
 Дистанционное открытие дверей
 Подушки безопасности водителя
 Подушки безопасности переднего пассажира
 Кондиционер
 Передние противотуманные фары
 Радиоподготовка с двумя динамиками
 Окрашенные в цвет кузова зеркала
 Омыватели передних фар

См. также 
 Chevrolet Niva

Примечания

Ссылки 

Viva
Viva